Дискография американской панк-рок-группы Blink-182.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Демо

Синглы

Сплиты

Видео

Видеоклипы

Видеоальбомы

Другие издания

Примечания

Ссылки 
 
 

Blink-182
Blink-182